Новый Сад () — топоним:

 Новый Сад — хутор в Тахтамукайском районе Адыгеи. 
 Новый Сад — село в Симферопольском районе Крыма.

 Новый сад — парковая зона, расположенная на севере города Потсдама.

См. также 
 Нови-Сад